Directiva europea o directiva comunitària, acte normatiu que emana de les institucions comunitàries europees 
 Directiva, acte pel qual una administració, una empresa, una col·lectivitat es fixa una línia de conducta.
 En determinats llenguatges de programació, una directiva és una instrucció informàtica destinada a la programació.